Borsuczyny (Gorce) – szczyt w Gorcach
 Borsuczyny (Pieniny) – szczyt w Pieninach